Disraeli a menudo hace referencia al antiguo Primer Ministro británico Benjamin Disraeli (1804 - 1881), también llamado Conde de Beaconsfield.

Además, Disraeli o D'Israeli pueden hacer referencia a:

Personas 
 Isaac D'Israeli (1766 - 1848), padre de Benjamin Disraeli.

Lugares 
 Disraeli, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá en la región de Chaudière-Appalaches.
 Disraeli, feligresía de la provincia de Quebec, Canadá, cerca de la ciudad anterior.
 Disraeli, glaciar ubicado en Nunavut, Canadá.

Entretenimiento 
 Disraeli, película estadounidense de 1929 dirigida por Alfred E. Green.
 Disraeli, película estadounidense de 1921 dirigida por Henry Kolker.
 Disraeli, película estadounidense de 1916 dirigida por Charles Calvert y Percy Nash.
 Disraeli Gears, álbum de estudio del grupo británico Cream.